HDU est un sigle qui peut désigner :
 , une zone d'un hôpital où les patients peuvent être soignés de manière plus approfondie que dans une salle normale, mais pas au point de recevoir des soins intensifs ;
 , une université à Hangzhou, en Chine. ;
 , une université publique au Vietnam, située dans la ville de Thanh Hoa.